L'Arcadia (ou parfois Atlantis) est le nom d'une série de sept vaisseaux spatiaux imaginaires appartenant à l'univers dAlbator. Il existe en deux modèles différents. Son capitaine est le pirate de l'espace Albator. Il apparaît pour la première fois dans le manga Capitaine Albator de Leiji Matsumoto.

 Les différents Arcadia 
D'après l'auteur, il existe donc sept versions de ce vaisseau :
 l'Arcadia I : vu dans aucun média ;
 l'Arcadia II : vu dans aucun média ;
 l'Arcadia III : vu dans Harlock Saga et L'Anneau des Nibelungen : L'Or du Rhin. C'est la version dite verte avec la tête de mort sur la proue ;
 L'Arcadia IV : vu dans Albator 84. Même design que l'Arcadia vert ;
 L'Arcadia V : vu dans Capitaine Albator et Albator, le corsaire de l'espace. Cette version de l'Arcadia a le même design que le Death Shadow II mais il est bleu. C'est l'Arcadia bleu ;
 L'Arcadia VI : vu dans Captain Herlock : The Endless Odyssey. Même design que l'Arcadia vert.
 L'Arcadia VII : vu dans aucun média.

Dans le manga L'Anneau des Nibelungen, on apprend qu'au fil de ses constructions, ces vaisseaux sont de plus en plus grands. Tochiro dit aussi qu'il a prévu de construire neuf versions de l'Arcadia.

 Caractéristiques 
Ce vaisseau existe donc en deux modèles différents. Le premier, communément appelé l'Arcadia vert. Le second, communément appelé l'Arcadia bleu. Les deux versions du vaisseau possèdent un aspect comparable, avec une allure générale de cuirassé, des ailes d'avion et une poupe de galion. Ils arborent tous deux le Jolly Roger, emblème des pirates.
À partir de la version 4, l'ordinateur central du vaisseau est habité par l'esprit de Tochirô, concepteur des Arcadia et fidèle ami d'Albator.

 Les Arcadias verts 
Il s'agit du modèle des versions 3, 4 et 6, vu pour la première fois dans le film d'animation Galaxy Express 999.

Il s'agit d'un vaisseau vert kaki avec une imposante tête de mort qui occupe toute la proue. En plus des deux batteries de canons supérieures, il dispose d'une troisième batterie identique placée sous le vaisseau. Une batterie de lasers se trouve derrière la seconde tourelle. Il y a des lasers escamotables fixés sur les flancs et dispose de six tubes lance-missiles à l'avant. Il embarque des chasseurs « Spacewolfs » dont le lancement se fait sous le vaisseau. Il dispose aussi de drones, pour faire diversion, et de pinces d'abordage. Les versions 3 et 4 n'ont pas de « tranchoir de proue » comme l'Ombre de la mort. Par contre, la version 6 du vaisseau en possède une, héritée de la version précédente du vaisseau (qui est l'Arcadia bleu).

 L'Arcadia bleu 
Il s'agit du modèle de la version 5, vu pour la première fois dans le manga Capitaine Albator. Il n'existe qu'une version répertoriée pour l'instant.

Ce vaisseau bleu gris a une proue assez effilée. Il dispose de deux batteries de canons sur le dessus du vaisseau ainsi qu'une batterie de lasers.  Il est également doté d'un « tranchoir de proue ». Il embarque des « Cosmowings » et plusieurs « Aviscopes ».

 Développement graphique 
Dans les premiers récits, Leiji Matsumoto dessine la version bleue de l'Arcadia. Elle apparaît dans le manga Capitaine Albator puis dans son adaptation animée, Albator, le corsaire de l'espace.

Lors de la diffusion d'une nouvelle série, Albator 84, et de Albator 84 : L'Atlantis de ma jeunesse, le film qui le précède, le vaisseau est différent. C'est la version verte qui apparaît alors. En réalité, cette deuxième version du vaisseau a été créée lors de la production du film Galaxy Express 999 à cause d'un problème de droits sur les produits dérivés à l'effigie du vaisseau bleu original. Par la suite, c'est cette version verte qui apparaît dans les autres récits. Pourtant, le design du premier Arcadia réapparaît dans d'autres récits. Il porte alors un autre nom, Death Shadow, le premier vaisseau d'Albator. C'est le cas dans L'Anneau des Nibelungen : Siegfried et dans Cosmowarrior Zero, deux œuvres mettant en scène le jeune Albator.

La version bleue du vaisseau apparaît notamment dans les œuvres suivantes :
 Capitaine Albator : il s'agit d'une version de la cinquième version de l’Arcadia. ;
 Albator, le corsaire de l'espace : c'est la même version que dans le manga. Elle y porte le nom d’Atlantis dans la version française, et d’Arcadia dans la version japonaise ;
 Albator : Le mystère de l'Atlantis : c'est toujours la cinquième version. Elle porte le nom d’Arcadia dans la version originale japonaise ;
 Cosmowarrior Zero : il s'agit ici de la deuxième version du Death Shadow, vue également à la fin du manga L'Anneau des Nibelungen. Elle porte le nom de « Death Shadow » dans la version française et japonaise. Il n'est pas bleu comme l'Arcadia mais vert kaki ;
 Space Symphony Maetel : il s'agit là aussi de la seconde version du Death Shadow, vert kaki et non bleu comme l'Arcadia. Elle y porte le nom de Death Shadow dans la version française et japonaise.

La version verte du vaisseau porte systématiquement le nom d'''Arcadia en japonais et apparaît dans les œuvres suivantes :
 Galaxy Express 999 (le film) ;
 Sayonara Galaxy Express 999 ;
 Albator 84 : L'Atlantis de ma jeunesse : il y porte le nom dAtlantis dans la version française ;
 Albator 84 : il y porte le nom d'''Atlantis dans la version française ;
 Captain Herlock : The Endless Odyssey : il y porte le nom d'Arcadia dans la version française. Cette version 6 du vaisseau possède une grande lame avant rétractile comme sa version précédente ;
 L'Anneau des Nibelungen : c'est la version 3 de l'Arcadia.

Le nom français 
Dans Albator, le corsaire de l'espace et Albator 84, les premières séries animées, le vaisseau porte le nom d’Atlantis. Dans des versions plus récentes, il porte le nom d’Arcadia. Ces deux noms font référence à la mythologie : l'Atlantide et l'Arcadie.

Notes et références 

Albator
Vaisseau spatial de fiction